Existuje více nositelů příjmení Suter:

 Bob Suter (1957–2014) – americký lední hokejista
 Gary Suter (* 1964) – americký lední hokejista
 Martin Suter (* 1948) – švýcarský spisovatel
 Ryan Suter (* 1985) – americký lední hokejista

Podobné příjmení 
 Sutter